Trisopterus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque, 1814. Trisopterus ingår i familjen torskfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Torskfiskar
Trisopterus